Pozycja – termin może odnosić się do jednego z następujących pojęć:
 pozycja anatomiczna
 pozycja geograficzna
 pozycja seksualna
 pozycja społeczna

Przypisy